Firmicutes (del latín firmus = fuerte y cutis = piel en referencia a su gruesa pared celular) o Bacillota es un filo de bacterias, la mayoría de las cuales tienen una estructura celular Gram-positiva. Algunas de ellas (Mollicutes, entre las que se encuentran los micoplasmas) carecen de paredes celulares por lo que no se colorean con la tinción de Gram y además carecen de la segunda membrana encontrada en la mayoría de las bacterias Gram negativas. Otras, las del grupo Negativicutes, tienen una seudomembrana exterior porosa que las hace Gram-negativas. Firmicutes fue creado originalmente para incluir todas las bacterias Gram positivas, pero más recientemente se ha restringido a un grupo base de formas relacionadas, llamado grupo de contenido GC bajo, en contraposición con Actinobacteria que tiene contenido GC alto. Las Firmicutes tienen forma de bacilo y a veces de coco. 

Muchos Firmicutes producen endosporas, que las hacen resistentes a la desecación y pueden sobrevivir en condiciones extremas. Se encuentran en diversos hábitats e incluyen algunos patógenos notables. Una de las familias, Heliobacteria, son fotoheterótrofas, obteniendo su energía a través de la bacterioclorofila. 

Los Lactobacillales desempeñan un papel importante en la producción de alimentos fermentados lácteos como queso, yogur, cuajada, kéfir y kumis mediante fermentación láctica; y de las bebidas cerveza, vino, pulque, sidra, cava, sake, chicha y masato entre otras, por fermentación alcohólica. 

El investigador Jeffrey Gordon y sus colegas encontraron que los seres humanos obesos y los ratones tienen un porcentaje más bajo de bacterias de la familia Bacteroidetes y mayor de Firmicutes. Experimentos recientes muestran que la abundante presencia de Firmicutes en la microbiota intestinal se relaciona con la obesidad.

Filogenia 
El conocimiento de la evolución de Firmicutes presenta muchos problemas como suele pasar frecuentemente en filogenia bacteriana y no hay consenso al respecto. En algunos árboles filogenéticos aparece como el grupo bacteriano más antiguo y divergente, mientras que en otros parece relacionado con otros grupos como Fusobacteria, Actinobacteria, Chloroflexi, Cyanobacteria y Dictyoglomi. Por otro lado, en algunos árboles filogenéticos, las micoplasmas (Mollicutes o Tenericutes) aparecen como un filo independiente de Firmicutes. 

El siguiente árbol es derivado de secuencias del genoma y proteínas:

El análisis de ARNr 16S extendido a muchas especies, muestra que grupos como Clostridia, Clostridiales y Thermoanaerobacteriales, son polifiléticos. También muestra que otros filos como Tenericutes, Dictyoglomi y Cyanobacteria, sería derivados de Firmicutes. Un resumen de estos resultados se muestra a continuación (los grupos parafiléticos se muestran entre comillas y filos derivados en negrita):

Clasificación 
El grupo se divide en varias clases: Bacilli, aerobios facultativos u obligados, Clostridia, organismos anaerobios, Mollicutes, etc. En los árboles filogenéticos, los primeros dos grupos parecen ser parafiléticos, así que es probable que estos grupos sufran una restructuración. Actualmente se reconocen más de 274 géneros del filo Firmicutes, siendo los más importantes:

Bacilli 
 orden Bacillales
 Bacillus
 Listeria
 Paenibacillus
 Staphylococcus
 orden Lactobacillales
 Enterococcus
 Lactobacillus
 Lactococcus
 Leuconostoc
 Oenococcus
 Pediococcus
 Streptococcus
Clostridia
 Clostridium
 Desulforudis
 Heliobacterium
 Peptostreptococcus
Mollicutes
 Mycoplasma
 Phytoplasma
 Spiroplasma
 Ureaplasma
Erysipelotrichia
 Erysipelothrix
Negativicutes
 Selenomonas
 Sporomusa

Galería

Referencias

Enlaces externos